30 лет Казахской ССР — прежнее название населённых пунктов в Казахстане:
 30 лет Казахской ССР — прежнее, до 1990-х годов, название села Шенгельши Мугалжарского района Актюбинской области.
 30 лет Казахской ССР — прежнее, до 2000 года, название села Жанажол в Мактааральском районе Туркестанской области.
 30 лет Казахской ССР — прежнее, до 2011 года, название села Онимгер в Мактааральском районе Туркестанской области.
 30 лет Казахской ССР — прежнее название села Каргалы в Отырарском районе Туркестанской области.

См. также 
 30 лет Казахстана
 15 лет Казахской ССР
 20 лет Казахской ССР
 40 лет Казахской ССР
 50 лет Казахской ССР